Das Brisbane International 2010 war die 14. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Brisbane. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 3. zum 10. Januar 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Wiktoryja Asaranka und im Doppel Anna-Lena Grönefeld und Vania King.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Justine Henin mit 6:3, 4:6, 7:66 und im Doppel Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká gegen Melinda Czink / Arantxa Parra Santonja mit 2:6, 7:63, [10:4].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Brisbane